Бальте́ () — французская фамилия.

 Бальте, Шарль (1830—1908) — французский садовод-помолог.
 Дюмон-Бальте, Эрик (Éric Dumont-Baltet,) — французский садовод; сын известного пилота Первой мировой войны Шарля Дюмона и правнук Шарля Бальте.